De Superettan 2014 was het vijftiende seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 5 april en eindigde op 2 november 2014.

Hammarby IF eindigde als eerste op basis van een beter doelsaldo en keerde samen met de nummer twee, GIF Sundsvall, terug in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Topscorer werd Kennedy Bakırcıoğlu van kampioen Hammarby IF met 17 goals. In de 240 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 672 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,80 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie

Gefle IF wint met 4–1 over twee duels en handhaaft zich in de hoogste afdeling.

Degradatie

IK Frej wint met 5–3 over twee duels en promoveert naar de Superettan ten koste van Östers IF.

Assyriska handhaaft zich in de Superettan op basis van uitdoelpunt.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2014 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2014 uit in de Superettan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Hammarby IF
Bijgaand een overzicht van de spelers van Hammarby IF, die in het seizoen 2014 onder leiding van trainer-coach Nanne Bergstrand de titel opeisten in de Superettan en zodoende rechtstreekse promotie afdwongen naar de Allsvenskan 2015.

Zie ook
Svenska Cupen 2013/14
Svenska Cupen 2014/15
Zweeds voetbalelftal in 2014

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2014